Кубок Митропы 1958 — 18-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Чехословакии и Югославии.

В ходе данного розыгрыша при равенстве забитых и пропущенных мячей победитель пары определялся с помощью жребия (в виде вытягивания записок из шапки).

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Гонвед», который в финале обыграл МТК с общим счётом 6:5.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1959 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1959 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1959
Футбол в Европе в 1959 году